Paul Gay est le nom de plusieurs personnalités :

 Paul Gay (1906-1968), écrivain savoyard créateur en 1925 du journal Le Taudis ;
 Paul Gay, chanteur lyrique français ;
 Paul Gay, acteur français ;
 Paul Gay (1874-1938), homme politique français.
 Paul Gay (compositeur) (*1936), compositeur américain.